Trochoideus är ett släkte av skalbaggar. Trochoideus ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Trochoideus